Utreque — cidade nos Países Baixos, capital da província homônima
 Utreque (província) — província dos Países Baixos
 Football Club Utrecht — time de futebol da cidade homônima

Desambiguações de topônimos